Piotr Nikołajewicz Siedow (ros. Пётр Николаевич Седов, ur. 14 sierpnia 1990 r.) – reprezentant Rosji w biegach narciarskich. W swoim debiucie w Pucharze Świata 8 marca 2009 roku w Lahti od razu zdobył punkty, zajmując 10. miejsce w biegu na 15 km stylem dowolnym. Jego najlepszym indywidualnym wynikiem olimpijskim jest 24. miejsce w biegu na 50 km stylem klasycznym na Igrzyskach Olimpijskich w Vancouver.

Na Mistrzostwach Świata Juniorów w Malles Venosta wywalczył złoty medal w sztafecie 4 x 5 km oraz srebrny w biegu na 20 km stylem dowolnym ze startu wspólnego. Na Mistrzostwach Świata Juniorów w Praz de Lys - Sommand zdobył trzy złote medale: w sztafecie 4 x 5 km, biegu łączonym na 20 km i na 10 km stylem dowolnym. Na Mistrzostwach Świata Juniorów w Hinterzarten wywalczył złoto w biegu łączonym na 20 km, srebro w sztafecie 4 x 5 km oraz brązowy medal w biegu na 10 km stylem klasycznym.

Jego siostra Anastasija również uprawia biegi narciarskie.

Osiągnięcia

Igrzyska Olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w ramach etapów w zawodach PŚ

Miejsca w poszczególnych zawodach

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Ludzie urodzeni w Sarowie
Rosyjscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1990